

Onomastica

 Hilaire – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Ilario

Persone 
 Laurent Hilaire (1962) – ballerino francese
 Max Hilaire (1985) – calciatore haitiano
 Vince Hilaire (1959) – ex calciatore britannico

Pagine correlate
Saint-Hilaire